Arthur Michael Wirtz
 William "Bill" Wadsworth Wirtz
 Carl Wilhelm Wirtz
 Felix Wirtz Wuertz
 Friedhelm Wirtz
 Joseph Wirtz
 Mildred Scheel, née Wirtz
 William Rockwell «Rocky» Wirtz
 William Willard Wirtz

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme